Сборная Англии по футболу представляет Англию в международных футбольных соревнованиях. Управляется Футбольной ассоциацией и состоит в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первый международный матч англичане провели в 1872 году. С 1883 по 1984 год сборная принимала участие в Домашнем чемпионате — первом международном футбольном турнире для сборных, одержав в нём рекордные 54 победы.

Высшим достижением сборной Англии является победа на чемпионате мира 1966 года. В общей сложности англичане сыграли в финальных стадиях чемпионатов мира 16 раз. Лучшим достижением сборной на чемпионатах Европы является второе место на Евро-2020.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную Англии является вратарь Питер Шилтон, сыгравший 125 матчей с 1970 по 1990 год. Лучшими бомбардирами сборной являются Гарри Кейн и Уэйн Руни, забившие по 53 мяча.

Норман Бейли стал первым игроком в истории сборной, сыгравшим за неё 10 матчей. Гилберт Смит стал первым игроком, сыгравшим 20 матчей за сборную. Боб Кромптон стал первым игроком, сыгравшим 30 матчей за сборную, он же первым преодолел рубеж в 40 матчей за сборную. Билли Райт стал первым футболистом, сыгравшим 50 матчей за сборную, он же первым преодолел рубеж в 60, 70, 80, 90 и 100 матчей. Первым отметки в 110 и 120 матчей преодолел Питер Шилтон.

Легенда

Список игроков 

 Порядок сортировки: (1) количество матчей, (2) количество голов, (3) дата дебюта

Примечания

Ссылки 
 Полный список игроков сборной Англии в алфавитном порядке на сайте EnglandStats.com 
 Списки игроков сборной Англии по различным критериям на сайте England Football Online 

Англия